Часть браузеров поддерживают, кроме онлайн-режима, когда браузер пытается получить страницы с веб-сервера, офлайн-режим, при котором можно просматривать сохранённые копии ранее посещённых страниц. Офлайн-режим полезен, когда по какой-либо причине нет соединения с интернетом. Страницы либо неявно сохраняются в кэше браузера при посещении веб-сервера, либо браузер специально настраивается на сохранение и поддержание локальных копий определённых сайтов. Копии обновляются либо при восстановлении соединения, либо по расписанию. В качестве примера распространённого браузера, который поддерживает такую функциональность, можно назвать Internet Explorer.

Существуют браузеры, которые специально спроектированы на преимущественную работу в офлайн-режиме — создании локальных копий веб-страниц и сайтов. Их называют офлайн-браузерами.

Некоторые офлайн-браузеры 
 Free Download Manager (бесплатный)
 HTTrack (свободный (GNU GPL 3 или выше), кроссплатформенный)
 Offline Explorer
 Teleport Pro (Shareware)
 WebCopier
 Wget (свободный (GNU GPL 3 или выше), кроссплатформенный, интерфейс командной строки (CLI))

Примечания

Ссылки 
 Путеводитель по offline-браузерам. Часть 1. 
 Путеводитель по offline-браузерам. Часть 2. 
 Путеводитель по offline-браузерам. Часть 3. 
 Путеводитель по offline-браузерам. Часть 4. 
 Путеводитель по offline-браузерам. Часть 5. 
 Путеводитель по offline-браузерам. Часть 6. 
 Общая сводная таблица